Toponímia:
 Vólkhov, població russa de la província de Leningrad
 Riu Vólkhov, riu rus entre el llac Ilmen i el llac Làdoga
 Esdeveniments:
 Batalla de Vólkhov, diverses batalles
 Operació Vólkhov, operació policial a Catalunya

Vegeu també 
 Vólkov
 Bólkhov